Фервју Парк има више значења:
 Фервју Парк (Индијана)
 Фервју Парк (Охајо)